Дом-гвоздь (钉子户) — неологизм, пришедший из китайского языка, который означает диссонирующее здание, находящееся в неположенном месте (например, среди новой квартальной застройки), упирающееся в дорогу или иной объект инфраструктуры. . В США такие здания называются «Holdout». Как правило, дом-гвоздь был когда-то частью посёлка или старого квартала, который снесли. Иногда при строительстве новых кварталов или дорог некоторые жители принципиально отказываются покидать свои дома, и в результате их здания сохраняются, но сильно выбиваются на фоне архитектуры и планировки новой застройки.

Дома-гвозди как массовое явление появились в Китае при хаотичной застройке крупных мегаполисов.  Также подобные диссонирующие здания можно встретить в США, Великобритании, Германии, Японии и других странаx. Во время строительства аэропорта Нарита в Японии с 1962 по 1985 год тысячи выселяемых домовладельцев организовали вооружённое сопротивление. Одна ферма по-прежнему находится посреди взлётной полосы.

США 
 Католическая церковь Святого Иосифа в Сан-Антонио, Техас. С трёх сторон почти вплотную окружена торговым центром .

Китай 
 Снос дома семьи Ян

Культурное влияние 
 Китайский государственный дистрибьютор картины Джеймса Кэмерона China Film Group Corporation запретила фильм «Аватар» в Китае вскоре после выхода из-за того, что китайское общество стало сопоставлять сюжет фильма со сложившейся проблемой, когда крупные строительные компании массово выгоняют жителей кварталов за малую компенсацию. По мнению новостной газеты Los Angeles Times, китайское руководство опасалось, что это приведёт к увеличению количества домов-гвоздей в стране.
 По сюжету фильма «Батарейки не прилагаются» в конце фильма пожилая пара отстаивает право жить в своём доме, что вынуждает хозяина построить свою корпорацию вокруг дома.
 Студией Mirage Games была разработана сетевая флеш-игра под названием The Big Battle: Nail House Versus Demolition Team, где игрок должен не допустить снос здания и борется против крупной корпорации. Игра быстро завоевала популярность в Китае.

 Сюжет фильма 1974 года «Герби снова на ходу» сводится к противостоянию миллиардера мистера Хокка, который на месте разрушенного района хочет построить 133-этажное здание, и пожилой дамы, которая наотрез отказалась покинуть свой дом.
 В мультфильме «Вверх» главный герой Карл в попытке спасения своего дома от сноса привязывает его к воздушным шарам и улетает вместе с ним.
 В фильме «Бурлеск» владелица нео-бурлеск-клуба, кроме прочего, ведет борьбу с застройщиком.

См. также 
 Трагедия антиобщин
 Химейер, Марвин Джон

Примечания 

Здания и сооружения по типу